Bonilla ist der Familienname folgender Personen:
 Adrián Bonilla (* 1958), ecuadorianischer Bildungspolitiker
 Andrea Bonilla (* 1986), ecuadorianische Langstreckenläuferin
 Antonio Bonilla (1882–1937), spanischer Sportschütze
 Antulio Parrilla-Bonilla (1919–1994), puerto-ricanischer Ordensgeistlicher, Weihbischof in Caguas
 Áureo Patricio Bonilla Bonilla (* 1968), ecuadorianischer Ordensgeistlicher, Apostolischer Vikar von Galápagos
 Eduardo Bonilla-Silva (* 1962), US-amerikanischer Soziologe
 Elmer Bonilla (* 1978), el-salvadorischer Fußballschiedsrichter
 Gerardo Anaya y Diez de Bonilla (1881–1958), mexikanischer Geistlicher, Bischof von San Luis Potosí
 Henry Bonilla (* 1954), US-amerikanischer Politiker

 Juan Bonilla (* 1966), spanischer Dichter, Schriftsteller, Essayist und Übersetzer
 Luis Bonilla (* um 1965), US-amerikanischer Jazzposaunist
 Manuel Bonilla (1849–1913), honduranischer Politiker, Präsident 1903 bis 1907 und 1912/1913
 Marc Bonilla (* 1955), US-amerikanischer Gitarrist
 Michelle Bonilla (* 1972), US-amerikanische Schauspielerin
 Nelson Bonilla (* 1990), salvadorianischer Fußballspieler
 Óscar Bonilla (1918–1975), chilenischer Generalmajor und Politiker
 Pedro Bonilla (* 1967), kolumbianischer Radrennfahrer
 Policarpo Bonilla (1858–1928), honduranischer Politiker,  Präsident 1894 bis 1899 
 Roberto Bonilla (* 1971), guatemaltekischer Schwimmer
 Rodrigo Lara Bonilla (1946–1984), kolumbianischer Anwalt und Politiker
 Santiago Bonilla (1910–1982), costa-ricanischer Fußballspieler

Bonilla ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bonilla (Kalifornien)
 Bonilla (South Dakota)

Siehe auch:
 Diez de Bonilla